Horst Kunze ist der Name folgender Personen:

* Horst Kunze (Bibliothekar) (1909–2000), deutscher Bibliothekar
 Horst Kunze (Fußballspieler) (* 1956), deutscher Fußballspieler (DDR)